Gylling est un nom propre et un nom commun scandinaves qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Gylling est un prénom scandinave épicène, notamment porté par :
 , économiste et homme politique danois ;
  (1956-), actrice danoise.

Patronyme 

  (1887-1982), PDG suédois de l'entreprise Gylling ;
  (1890-1962, frère d'Erik Gylling), accordéoniste, compositeur et luthier suédois ;
  (1870-1929), peintre animalier suédois ;
 Édouard Gylling (1881-1938), homme politique finlandais ;
  (1894-1954, frère de Carl Gylling), accordéoniste, compositeur et luthier suédois ;
 Jane Gylling (1902-1961), nageuse suédoise ;
  (1955-), maître de conférences finoise en philosophie ;
  (1956-), homme politique suédois ;
  (1944-), femme politique suédoise ;
  (1945-), artiste suédois ;
  (1956-), animateur et producteur suédois de télévision.

Toponyme 

 , ville danoise de la municipalité d'Odder dans la région du Jutland central.

Zoologie 
 Gylling, nom suédois du loriot (Oriolus).

Divers 
 , société suédoise de fabrication de postes de radio, de télévisions et de téléphones, fondée par Bertil Gylling.
 , variété de pomme suédoise qui tire son nom de la paroisse de  dans la province de Södermanland.

Voir aussi 
 

Prénom scandinave
Homonymie de patronyme suédois